BCN steht als Abkürzung für:

 Bank Companie Nord, ehemalige Privatbank in Kiel, 2007 von der Sydbank übernommen
 Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuenburger Kantonalbank (Schweiz)
 Barcelona, die Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Katalonien in Spanien
 ehemaliges Büro Center Nibelungenplatz, heute City Gate, Hochhaus in Frankfurt am Main
 Flughafen Barcelona-El Prat (IATA-Code)
 Bildungscampus Nürnberg
 Burda Community Network, Vermarktungsunternehmen des Burda-Verlags

Abkürzung